Стретович Володимир Миколайович (нар. 19 травня 1958, село Забране, Малинський район, Житомирська область) — український політик.
 Стретович Іван Олексійович (нар. 6 жовтня 1996, Новосибірськ, Новосибірська область, Росія) — російський гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор 2016.
 Віссаріон (Стретович), Митрополи́т Віссаріо́н (в миру Василь Олександрович Стретович, нар. 4 грудня 1953, с. Полянка, Коростенський район, Житомирська область, Українська РСР) — український церковник.
 Стретович Віктор Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.